Les mots flavus (masculin), flava (féminin) et flavum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « jaune, blond ». Flavus est aussi un cognomen (surnom) de patriciens de la Rome antique.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots flavus, flava et flavum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces de couleur jaune clair ou dont un élément remarquable est jaune clair. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : flavus, flava, flavum.

Culture et société 
 La Bongo Flava est un genre musical tanzanien puis par expansion kényan et ougandais, dérivé du hip-hop et du RnB.

Anthroponyme 
 , fils de Segimerus, frère cadet d'Arminius et père d', est un chef chérusque.
 Plusieurs personnages de la Rome antique ont pour cognomen Flavus, notamment :
 Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus, un homme politique de la République ;
 Spurius Larcius Rufus Flavus, consul de la République en 506 et 490  ;
  (?-65), un  de la garde prétorienne impliqué dans la conjuration de Pison contre l'empereur Néron ;
 Titus Aebutius Helva Flavus, un homme politique  de la République, consul en 499  ;
 Titus Larcius Flavus, un homme d'État investi de la dictature vers 500

Voir aussi 
  (adjectif latin de sens voisin)

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain